Noční vlak je druh vlaku osobní přepravy jedoucí v noci. Další významy:

 Noční vlak (film, 1998), angl. Night Train  – americký thriller z roku 1998 natočený Johnem Lynchem  
 Noční vlak (film, 2009), angl. Night Train  – americký akční film z roku 2009 natočený Brianem Kingem
 Noční kniha (kniha), angl. Night Train – třináctá kniha anglického spisovatele Martina Amise z roku 1997
 Noční vlak (píseň) – česká trampská píseň

Podobný název
Půlnoční vlak